

Стеучень () — комуна у повіті Ботошані.
 Стеучень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Стеучень.

Стеучень () — село у Кишиневі.